Крестич ) — сербская фамилия.

Известные носители 
 Крестич, Василие — сербский историк и академик (род. 1932).
 Крестич, Николай — сербский писатель